Tametsi Futura Prospicientibus enciclica
Decreto Tametsi Decreto del Concilio di trento sulla forma del matrimonio